VHL 2022-23 er den 13. sæson af ishockeyligaen VHL som Ruslands næstbedste ishockeyrække. Siden den foregående sæson var ligaen blevet reduceret fra 27 til 26 hold. Turneringen bliver indledt med et grundspil, hvor hvert hold spiller 50 kampe, hvorefter de 16 bedste hold går videre til slutspillet om Petrov-pokalen.

Hold 

Siden den foregående sæson var ligaen blevet reduceret fra 27 til 26 hold, idet et hold, HK CSK VVS, havde forladt ligaen. Ligaen holdt fast i formatet fra sæsonen 2021-22, hvor holdene i én stor division alle mødte hinanden ude og hjemme i en dobbeltturnering, men på grund af et hold færre dalede antallet af grundspilsrunder fra 52 til 50.

Derudover havde HK Rjazan skiftet navn til HK Rjazan-VDV

Grundspil

Format 

Hvert hold spillede 50 kampe i grundspillet: to kampe (en hjemme- og en udekamp) mod hvert af de øvrige 25 hold.

Der blev uddelt point efter følgende pointsystem:
 Sejre gav 2 point.
 Nederlag i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 1 point.
 Nederlag i ordinær spilletid gav 0 point.

De 16 bedste hold gik videre til slutspillet om Petrov-pokalen.

Stilling

Kampe

Statistik

Point

Redningsprocent

Slutspil

Format 
Slutspillet har deltagelse af grundspillets 16 bedste hold og afvikles som en cupturnering, hvor alle opgør bliver spillet bedst af syv kampe. I hver runde spiller det højst seedede af de tilbageværende hold mod det lavest seedede af de tilbageværende hold, det næsthøjst seedede hold mod det næstlavest seedede osv., og det højst seedede hold i hvert opgør havde hjemmebane i kamp 1, 2, 5 og 7. Uafgjorte kampe bliver afgjort i form af sudden death i perioder a 20 minutter indtil først scorede mål.

Hold 

De 16 hold blev seedet i henhold til deres placering i grundspillet.

Skema

Ottendedelsfinaler

Kvartfinaler

Semifinaler

Finale

Hædersbevisninger

MVP

Øvrige priser

Kilder / eksterne henvisninger 
 VHL

Noter 

Sæsoner i VHL
Ishockey i 2022
Ishockey i 2023